Maleki ist der Familienname folgender Personen:

 Behnam Maleki (* 1992), iranischer Radrennfahrer
 Hassan Maleki (* 1977), iranischer Radrennfahrer
 Kiyarash Maleki (* 1993), iranischer Volleyballtrainer und -spieler
 Nader Maleki, Bankier und Inhaber der Maleki Group
 Ramin Maleki (* 1987), iranischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Małecki